Ferrovia del Nord (Nordbahn) – linea ferroviaria costruita nel XIX secolo in Austria dalla Kaiser Ferdinands Nordbahn
 Ferrovia del Nord (linha do Norte) – linea ferroviaria in Portogallo